Hpa-an är en stad i Myanmar. Den är huvudstad i delstaten Kayin, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Naypyidaw. Hpa-an ligger  meter över havet och folkmängden uppgår till cirka 75 000 invånare.

Geografi
Terrängen runt Hpa-an är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Zwekabin Taung,  meter över havet,  km sydost om Hpa-an. Runt Hpa-an är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Omgivningarna runt Hpa-an är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Klimat
Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Karen